Иватьянские языки ( или ) — маленькая языковая семья непама-ньюнгаских австралийских языков.

Семья распространена на  в западном Арнем-Ленде, Северная территория. В 1997 году лингвист  создал гипотезу о существовании арнемлендских языков, однако эта гипотеза не была принята лингвистом Боуэрном в 2011 году.

Классификация 

Диалекты гариг и илгар очень схожи, потому их часто объединяют и рассматривают как один язык. Манангкари же часто рассматривается как диалект маунг. 

Как отмечает Диксон, реконструкция иватьянских языков представляется трудным делом.

Языки  и , изначально считавшиеся частью иватьянской семьи языков, довольно схожи и могут оказаться отдельной языковой семьёй.

Ареал и численность 
Семья распространена на  в западном Арнем-Ленде, Северная территория. На иватьянских языках (как и на английском и кунвиньку) говорит примерно 150 человек в общине  на острове Крокер. Ещё около 150 носителей языка маунг живут в городе  на острове . Оба языка изучаются и используются в общении детьми.

Другие языки находятся на грани исчезнования. Последний носитель языка амуртак, Чарли Мунгульда, умер в 2016 году. У гариг-илгар оставалось всего три носителя в 1998 году.

Фонология 
У языков иватьянской семьи практически одинаковая фонология (с некоторыми исключениями, описанными ниже).

Гласные звуки 
Гласные звуки иватьянских языков:

В маунг также встречаются звуки  и . В основном в заимствованиях из кунвиньку и .

Согласные звуки 
Согласные звуки иватьянских языков:

В языке маунг нет обоих боковых одноударных звука, что несколько отличает этот язык от остальных австралийских языков. Для австралийских также нехарактерен велярный аппроксимант , который скорее всего заимствован из языков тиви и .

Связь с другими языками 
Во всех иватьянских языках присутствуют заимствования из макасарского и малайского, малайско-полинезийских языков Индонезии. Кроме того, в иватьянских часто можно встретить заимствованные слова из кунвиньку и других кунвинькуских языков.

До сих пор неясно какая не-пама-ньюганская семья ближайшая к иватьянской.

Примечания

Литература 
 
Австралийские языки
Языки Австралии